Niemcy:
 Roscheid – dzielnica Konz
 Roscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm